VJB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Vila de Joao Belo, Xai Xai, Mozambico